Heineken kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Heineken
 Karl Heineken

Robotskapade auktorsförkortningar